Příjmení Šolc má více nositelů:

 Antonín Šolc – více osob, rozcestník
 František Šolc (1920–1996) – český hráč na lesní roh a učitel hry na něj
 Ivan Šolc (1927–2013) – český matematik, fyzik, astronom a radioamatér
 Jan Šolc (* 1938) – vysokoškolský učitel, poslanec OF a spolupracovník Václava Havla
 Jan Šolc (sportovní lezec) (* 1986) – český bouldrista a sportovní lezec, stavěč cest
 Jaroslav Šolc (1920–1985) – slovenský a československý politik, poválečný poslanec KSČ, účastník Slovenského národního povstání
 Jindřich Šolc (1841–1916) – český advokát, poslanec českého zemského sněmu
 Jiří Šolc (1932–2010) – český voják a historik
Josef Šolc (1905–1994) – český architekt a malíř
 Martin Šolc (* 1949) – český astronom a vysokoškolský pedagog
 Miloš Šolc (1911–2007) – český baptistický kazatel a tenista
 Václav Šolc (rozcestník) – více osob

ženy
 Alena Šolcová (* 1950) – česká matematička a historička vědy
 Eva Šolcová (1945–1967) – česká divadelní a filmová herečka
 Zbyňka Šolcová (* 1967) – česká harfenistka

jiný význam
původní význam – rychtář (v obcích založených podle německého práva)
 Šolc (planetka) – planetka pojmenovaná po Ivanu Šolcovi

Podobné jméno 
 Scholz
 Schulz
 Šulc

Česká příjmení